Achard ist der Name folgender Personen:

 Achard von Poitiers († um 687), heiliger Abt von Jumièges
 Achard von Clairvaux († um 1170), heiliger Abt
 Achard von St. Victor († 1171), seliger Bischof von Avranches

Achard ist der Familienname folgender Personen:

 Amédée Achard (1814–1875), französischer Schriftsteller
 Audrey Achard (* 1982), französische Snowboarderin

 Claude-François Achard (1751–1809), französischer Romanist und Provenzalist
 Franz Carl Achard (auch François Charles Achard, 1753–1821), deutscher Begründer der Rübenzuckerfabrikation
 Laurent Achard (* 1964), französischer Filmregisseur, Produzent und Drehbuchautor
 Leon Achard (1831–1905), französischer Opernsänger (Tenor)
 Marcel Achard (1899–1974), französischer Dramatiker und Schriftsteller
 Marguerite Achard (1874–1963), französische Harfenistin, Musikpädagogin und Komponistin
 Martin Achard (* 1971), kanadischer Philosophiehistoriker
 Michel Jacques François Achard (1778–1865), französischer General
 Robert Martin-Achard (1919–1999), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 

Achard steht auch für:
 Bourg-Achard, französische Gemeinde im Département Eure

Siehe auch:
 Achard-Thiers-Syndrom
 Achard’sche Stiftung, siehe Markgrafenstraße 46 (Berlin-Mitte)
 Achar
 Archard